Acharius peut désigner :
 Saint Acharius de Noyon (), évêque gaulois ;
 Erik Acharius, botaniste suédois (1757-1819).